Список станцій метрополітену Буенос-Айреса — системи підземного громадського транспорту, що діє у столиці Аргентини місті Буенос-Айресі. Складається з 86 станцій та 6 ліній.

Посилання 

 Сайт компанії Metrovías, власника метро Буенос-Айреса 
 Сайт компанії Subterráneos de Buenos Aires S.E., яка будує метро Буенос-Айреса
 Сайт про метро Буенос-Айреса 
 План розбудови метро Буенос-Айреса
 Карта метро Буенос-Айреса
 Сайт про метро Буенос-Айреса 
 Інформація про метро Буенос-Айреса

Примітки 

Метрополітен Буенос-Айреса
Буенос-Айрес